Zavet (Razgrad) — cidade da Bulgária 
Zavet (filme) — dirigido por Emir Kusturica

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema